

События 
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан А. и Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А.
 Вторжение франков в Испанию. 
 Валериан начал войну с персами.
 Эдикт Валериана. Христианским священнослужителям запрещено совершать богослужения, христианам запрещено устраивать собрания.
 Мученичество папы Стефана.
 257—258 — Папа римский св. Сикст II.
 257—258 — Начало опустошительных морских экспедиций готов. Нападение готов на города Вифинии. Разграблены Халкедон, Никомедия, Никея, Кий, Апамея, Пруса.

Скончались 
 Стефан I (папа римский)

См. также